Сергей Баласанян:
 Баласанян, Сергей Артемьевич (1902—1982) — советский композитор и музыкальный педагог, народный артист РСФСР (1978).
 Баласанян, Сергей Юрьевич (1948—2004) — советский и армянский учёный-геофизик.